Molekulska formula -{C10H10O}- se može odnositi na:

 Benzilidenaceton
 1-Tetralon
 2-Tetralon